Кинсили (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится на границах графств Дублин (провинция Ленстер) и Фингал.

Демография 
Население — 3651 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 2110.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты и районы города-графства Дублин
Населённые пункты графства Фингал